San Joaquín oder San Joaquin bezeichnet:

 San Joaquín (Azuay), Vorort der Provinzhauptstadt Cuenca sowie Parroquia rural im Kanton Cuenca der ecuadorianischen Provinz Azuay
 San Joaquín (Córdoba), ein Ort in der Provinz Córdoba in Argentinien
 San Joaquin (Corozal), ein Ort im Distrikt Corozal in Belize
 San Joaquín (Beni), ein Ort im Departamento Beni in Bolivien 
 San Joaquín (Santa Cruz) im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Municipio San Joaquín, ein Verwaltungsbezirk in Bolivien
 San Joaquín (Chile), eine Gemeinde in der Provinz Santiago in Chile
 San Joaquin de Flores, ein Ort in der Provinz Heredia in Costa Rica
 San Joaquín (Kolumbien), eine Gemeinde in Santander in Kolumbien
 San Joaquín (Baja California Sur), ein Ort im Bundesstaat Baja California Sur in Mexiko
 San Joaquín (Querétaro), ein Ort im Bundesstaat Querétaro in Mexiko
 Municipio San Joaquín (Querétaro), ein Municipio in Mexiko
 San Joaquín (Caaguazú), Departamento in Paraguay
 San Joaquin (Iloilo), eine Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo auf den Philippinen
 mehrere geographische Orte in den Vereinigten Staaten
 San Joaquin County, ein County im US-Bundesstaat Kalifornien
 San Joaquin (Kalifornien), eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 San Joaquin Valley, der südliche Teil des kalifornischen Längstals
 San Joaquin River, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 San Joaquín (Venezuela), ein Ort im Bundesstaat Carabobo in Venezuela, Hauptstadt des Municipios (Bezirks) San Joaquín (Municipio in Carabobo, Venezuela)
San Joaquin (Boden), der Staatsboden und eine offizielle Insigne des US-Bundesstaats Kalifornien
 eine Zugverbindung im US-Bundesstaat Kaliforniern, siehe San Joaquin (Zug)